est un mot anglais qui signifie littéralement « ligne chaude » et qui désigne à l'origine la ligne de télécommunication directe entre Moscou et Washington : l'historique « téléphone rouge ».

  et , des jeux vidéo ;
 , un logiciel de partage de fichiers ;
 , une chanson de rap ;
 , un film documentaire américain ;